Oruro (departement), een departement in Bolivia
Oruro (gemeente), een gemeente (Municipio) in de Boliviaanse provincie Cercado
Oruro (stad), de hoofdstad van het departement Oruro in Bolivia